Dobrindt ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dobrindt (* 1970), deutscher Politiker (CSU)
 Otto Dobrindt (1886–1963), deutscher Orchesterleiter und Filmkomponist